Rosa 'Träumerei' — сорт роз, относится к классу флорибунда.

Сорт назван в честь фортепианного произведения Träumerei (грёзы) Роберта Шумана.

Биологическое описание 
Куст ветвистый, прямостоячий, высота 60—80 см.

Листья тёмно-зелёные.

Цветки махровые, кораллово-оранжевые, 8—9 см диаметром, одиночные или в кистях по 3—8 шт.

Лепестков 17—25, по окончании цветения осыпаются.

Аромат сильный, согласно другому источнику, аромат средней интенсивности.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b до более тёплых.

Устойчивость к мучнистой росе и чёрной пятнистости средняя.

Цветки устойчивы к дождю.

Болезни и вредители

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Литература 
 
 
 

Traumerei